Plaats in Indonesië
 Ngumpul (Bagor), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Ngumpul (Balong), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Ngumpul (Jogo Roto), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java